Sporttaucher bezeichnet

 eine Person die das Tauchen als Sport betreibt; siehe Sporttauchen
 die Zeitschrift Sporttaucher (Zeitschrift) des  Verbandes Deutscher Sporttaucher (VDST)